Schneidemühle bezeichnet ein mit Wind- oder Wasserkraft betriebenes Sägewerk. Davon abgeleitet bezeichnet Schneidemühle auch:

 Schneidemühle (Alexisbad), Ortsteil im Stadtteil Alexisbad von Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Schneidemühle (Bebra). Ortsteil der Stadt Bebra, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Schneidemühle (Godendorf), Ortsteil der Gemeinde Godendorf, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Mecklenburg-Vorpommern
 Schneidemühle (Kolkwitz), Wohnplatz im Ortsteil Krieschow der Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Schneidemühle (Mägdesprung), Ortsteil im Stadtteil Mägdesprung von Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Schneidemühle (Michelfeld), Ortswüstung beim Weiler Neunkirchen der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schneidemühle (Sonneberg), Ortsteil der Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen 

Siehe auch:
 Schneidmühle (Begriffsklärung)
 Schneidemühl